

Liens externes 

  Jeux olympiques d'été de 2024, sur le site officiel du CIO 

Jeux olympiques d'été de 1924
1924